STB steht für:

 Saarländischer Tennisbund, die Dachorganisation für alle saarländischen Tennisvereine
 Schwäbischer Turnerbund, ein Sportfachverband in Baden-Württemberg
 Sensetalbahn, Schweizer Eisenbahnunternehmen
 Set-Top-Box, Zusatzgerät in der Unterhaltungselektronik
 Sicherheitstemperaturbegrenzer, Sensor in Heizungsanlagen und Warmwasserbereitungsanlagen
 ST Bern, Schweizer Sportverein
 Staatliche Technikerschule Berlin
 Star Airways, deren ICAO-Code
 STB (Fernsehsender), ein ukrainischer Fernsehsender
 Steirischer Tonkünstlerbund
 Stubaitalbahn
 Süd-Thüringen-Bahn, Eisenbahnunternehmen in Thüringen
 Surface Transportation Board, US-amerikanische Regulierungsbehörde für Transportdienstleistungen

als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen: 
 Landkreis Ludwigslust-Parchim, Deutschland

StB steht für:
 Státní bezpečnost, ehemaliger tschechoslowakischer Staatssicherheitsdienst, siehe Staatssicherheit (Tschechoslowakei)
 Steiermarkbahn und Bus, steirisches Verkehrsunternehmen
 Steuerberater
 Der Steuerberater, juristische Fachzeitschrift

Stb steht für:
 Steuerbord, siehe Backbord und Steuerbord

stb steht für:
 Nördliches Subanon (ISO-639-3-Code), Varietät des Dialektclusters Subanon, austronesische Sprache der Subanen auf der Halbinsel Zamboanga von Mindanao, Philippinen

.stb steht für:
 Style Table, Dateityp für benannte Plotstiltabellen in AutoCAD, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/S

Abkürzung